Penestica är ett släkte av skalbaggar. Penestica ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Penestica